

Liste non exhaustive des tableaux de Rembrandt

Période de Leyde (1625-1631)

Arrivée à Amsterdam (1634-1636)

Fin des années 1630

Années 1640 : Intériorisation des sentiments

Années 1650 : grandes toiles intimistes

Fin de sa vie : nombreux autoportraits

Notes et références

Liens externes 

 The Rembrandt Database
  Œuvres de Rembrandt au Rijksmuseum Amsterdam
  Exposition virtuelle Rembrandt à la Bibliothèque nationale de France

Rembrandt